Густаво Альфонсо Айон Агирре (; родился 1 апреля 1985 года, Тепик, Наярит, Мексика) — мексиканский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Профессиональная карьера 

Айон начинал играть у себя на родине, в основном выступая за «Альконес де Халапа». В 2009 году он перешёл в испанский клуб «Фуэнлабрада». В ноябре 2011 года он был признан лучшим игроком месяца чемпионата Испании.

23 декабря 2011 года Айон подписал многолетний контракт с клубом НБА «Нью-Орлеан Хорнетс», руководство которого выкупило его контракт за 1,5 миллиона долларов у «Фуэнлабрада».

11 июля 2012 года он был обменян в «Орландо Мэджик» на Райана Андерсона.

21 февраля 2013 года он наравне с Иш Смитом и Джей Джей Редиком отправился в «Милуоки Бакс», взамен «Мэджик» получили Бено Удриха, Дорона Лэмба и Тобиаса Харриса. 25 июля с ним был расторгнут контракт.

29 июля 2013 года «Атланта Хокс» подписала с ним соглашение. 12 февраля он набрал рекордные для себя в лиге 18 очков в матче против «Торонто Рэпторс». 28 февраля 2014 года было объявлено, что Айон пропустит остаток сезона 2013/2014 после успешно проведённой операции на правом плече.

23 сентября 2014 года он подписал двухлетний контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». В сезоне 2014/2015 «Реал» выиграл (Евролигу), победив в финале «Олимпиакос» со счётом 78—59. Также «Реал» в том сезоне выиграли чемпионат Испании, одолев в финальной серии со счётом 3—0 «Барселону», и Кубок Испании, таким образом клуб выиграл все возможные турниры.

Айон был назван лучшим игроком декабря 2015 года Евролиги.

Международная карьера 
Густаво Айон является постоянным игроком сборной Мексики с 2007 года. В составе сборной он выигрывал чемпионат Америки 2013 года и Центробаскет 2014 года. Участвовал в чемпионате мира 2014 года, где Мексика заняла 14-е место. На чемпионате Америки 2015 года он вошёл в символическую сборную турнира.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Густаво Айон на сайте eurobasket.com
 Густаво Айон на сайте euroleague.net
 Густаво Айон на сайте feb.es
 Густаво Айон на сайте nba.com
 

Баскетболисты Мексики
Игроки БК «Альконес»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки сборной Мексики по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу